Irland deltog første gang som selvstændig nation i olympiske lege under Sommer-OL 1924 i Paris, og har siden deltaget i alle efterfølgende sommerlege undtaget Sommer-OL 1936 i Berlin. De deltog første gang i olympiske vinterlege under Vinter-OL 1992 i Albertville. Udøvere fra Irland deltog i perioden 1896–1920 som en del af Storbritannien.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Irlands OL-statistik  på Sports-reference.com

Irland ved sommer-OL
Irland ved vinter-OL
OL